Хайчэн (Аньшань) (海城) — городской уезд городского округа Аньшань провинции Ляонин (КНР).
 Хайчэн (Бэйхай) (海城) — район городского подчинения городского округа Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.